Torture Killer — финская дэт-метал-группа из Турку, образованная в 2002 году. Изначально образованные как кавер-группа Six Feet Under, вскоре Torture Killer стали сами писать и исполнять оригинальный материал в похожем стиле. В 2005 году, бывший участник Cannibal Corpse и нынешний вокалист Six Feet Under, Крис Барнс, присоединился к группе в качестве солиста. Покинул группу в январе 2008.

Состав группы 
 Pessi Haltsonen - вокал (2008–настоящее время)
 Туомас Карппинен - гитара (2002–настоящее время)
 Яри Лайне - гитара (2002–настоящее время)
 Ким Торньяйнен - бас (2002–настоящее время)
 Туомо Латвала - ударник (2002–настоящее время)

Дискография

Студийные альбомы 
 For Maggots to Devour (Karmageddon Media, 2003)
 Swarm! (Metal Blade, 2006)
 Sewers (Dynamic Art Records, 2009)
 Phobia (2013)

Примечания

Ссылки 

Дэт-метал-группы Финляндии
Исполнители Metal Blade Records